{{Album ratings
| MC         = 60/100
| rev1       = AllMusic
| rev1Score  =  
| rev2       =  BBC Wales
| rev2Score  = 
| rev3       = Mojo
| rev3Score  = 
| rev4       = NME
| rev4Score  = (6/10) 
| rev5       = Q
| rev5Score  = 
| rev6       = Uncut| rev6Score  = (2/10)
}}You Gotta Go There to Come Back — четвёртый студийный альбом уэльской рок-группы Stereophonics, вышедший 2 июня 2003 года на лейбле V2 Records. Продюсером был гитарист и вокалист группы Келли Джонс.
Альбом достиг № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart.

 Об альбоме 
Альбом получил умеренные и положительные отзывы музыкальных критиков и интернет изданий (60/100 от агрегатора обзоров и рецензий Metacritic), например, таких как, Allmusic, BBC Wales, Q, NME, Mojo, Uncut''.
Альбом достиг первого места в хит-параде Великобритании, став для группы третьим подряд чарттоппером британского чарта.
Также он занял позицию № 28 в итоговом списке Лучших дисков 2003 года в Великобритании.
Песня  (№ 1 в UK Indie Chart и № 3 в UK Singles Chart) звучит во время титров в конце оскароносного фильма Столкновение (Crash).

Список композиций

Персонал 
Stereophonics
 Келли Джонс — вокал, гитара, клавишные
  — бас-гитара
  — ударные, перкуссия
  — перкуссия

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 You Gotta Go There To Come Back at stereophonics.com
 Maybe Tomorrow. youtube.com

Рок-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Stereophonics